US Open har flera betydelser:

 US Open i bordtennis – en amerikansk öppen bordtennisturnering, US Open Table Tennis Championships
 US Open i fotboll – en amerikansk öppen fotbollscup, US Open Cup Soccer
 US Open i golf – en amerikansk öppen golftävling för herrar, US Open
 U.S. Women's Open i golf – en amerikansk öppen golftävling för damer, US Women's Open
 US Open i snowboard – en amerikansk öppen snowboardturnering, US Open Snowboarding
 US Open i squash  – en amerikansk öppen squashturnering, US Open Pro Squash
 US Open i tennis – en amerikansk öppen tennisturnering, US Open Championships
 RoboCup US Open – ett amerikanskt projekt för att främja artificiell intelligens, robotteknik och liknande

Sportevenemang i USA